First Baptist Church ist der Name folgender Kirchengebäude:

 First Baptist Church (Montgomery, Alabama)
 First Baptist Church (Baldwin County, Alabama)
 First Baptist Church (Seattle)
 First Baptist Church (Whitehouse)

im NRHP gelistete Objekte:
 First Baptist Church (Bay Minette, Alabama), NRHP-ID 88001349
 First Baptist Church (Greenville, Alabama), NRHP-ID 86001799
 First Baptist Church (Selma, Alabama), NRHP-ID 79000383
 First Baptist Church (Flagstaff, Arizona), NRHP-ID 91001576
 First Baptist Church (Phoenix, Arizona), NRHP-ID 82002081
 First Baptist Church (Casa Grande, Arizona), NRHP-ID 02000751
 First Baptist Church (Eudora, Arkansas), NRHP-ID 98000645
 First Baptist Church (Marvell, Arkansas), NRHP-ID 91000587
 First Baptist Church (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID 94000823
 First Baptist Church (Alamosa, Colorado), NRHP-ID 05000425
 First Baptist Church (Trinidad, Colorado), NRHP-ID 00000005
 First Baptist Church (Greeley, Colorado), NRHP-ID 87001510
 First Baptist Church (Bridgeport, Connecticut), NRHP-ID 90000154
 First Baptist Church (Madison, Florida), NRHP-ID 78000953
 First Baptist Church (Lake Wales, Florida), NRHP-ID 90001275
 First Baptist Church (Columbus, Indiana), NRHP-ID 00000707
 First Baptist Church (Muncie, Indiana), NRHP-ID 88002125
 First Baptist Church (West Baden Springs, Indiana), NRHP-ID 94000234
 First Baptist Church (Salem, Indiana), NRHP-ID 85000602
 First Baptist Church (Bakersfield, Kalifornien), NRHP-ID 79000478
 First Baptist Church (Council Grove, Kansas), NRHP-ID 95000915
 First Baptist Church (Murray, Kentucky), NRHP-ID 86000289
 First Baptist Church (Elizabethtown, Kentucky), NRHP-ID 74000879
 First Baptist Church (Paintsville, Kentucky), NRHP-ID 88003165
 First Baptist Church (Portland, Maine), NRHP-ID 78000170
 First Baptist Church (E. Lamoine, Maine), NRHP-ID 01000817
 First Baptist Church (Sedgwick, Maine), NRHP-ID 73000109
 First Baptist Church (Waterville, Maine), NRHP-ID 76000095
 First Baptist Church (Waterboro, Maine), NRHP-ID 88000886
 First Baptist Church (Cumberland, Maryland), NRHP-ID 80001776
 First Baptist Church (Fall River, Massachusetts), NRHP-ID 83000668
 First Baptist Church (New Bedford, Massachusetts), NRHP-ID 75000251
 First Baptist Church (Methuen, Massachusetts), NRHP-ID 84002365
 First Baptist Church (Cambridge, Massachusetts), NRHP-ID 75000249
 First Baptist Church (Framingham, Massachusetts), NRHP-ID 80000642
 First Baptist Church (Stoneham, Massachusetts), NRHP-ID 84002607
 First Baptist Church (Boston, Massachusetts), NRHP-ID 72000146
 First Baptist Church (Lansing, Michigan), NRHP-ID 80001866
 First Baptist Church (Lake Crystal, Minnesota), NRHP-ID 80001938
 First Baptist Church (Hardin, Montana), NRHP-ID 91000369
 First Baptist Church (Bozeman, Montana), NRHP-ID 87001803
 First Baptist Church (Stevensville, Montana), NRHP-ID 91000737
 First Baptist Church (Red Cloud, Nebraska), NRHP-ID 82003206
 First Baptist Church (Hoboken, New Jersey), NRHP-ID 05001570
 First Baptist Church (Las Vegas, New Mexico), NRHP-ID 85002612
 First Baptist Church (Poughkeepsie, New York), NRHP-ID 01000774
 First Baptist Church (Charleston, New York), NRHP-ID 93001546
 First Baptist Church (Newfane, New York), NRHP-ID 04000987
 First Baptist Church (Geneva, New York), NRHP-ID 02001118
 First Baptist Church (Sandy Creek, New York), NRHP-ID 88002218
 First Baptist Church (Burlington, North Carolina), NRHP-ID 84001917
 First Baptist Church (Asheville, North Carolina), NRHP-ID 76001308
 First Baptist Church (Andrews, North Carolina), NRHP-ID 02000962
 First Baptist Church (New Bern, North Carolina), NRHP-ID 72000941
 First Baptist Church (Fayetteville, North Carolina), NRHP-ID 83001853
 First Baptist Church (Kernersville, North Carolina), NRHP-ID 88000130
 First Baptist Church (High Point, North Carolina), NRHP-ID 08001289
 First Baptist Church (Lincolnton, North Carolina), NRHP-ID 94001456
 First Baptist Church (Eden, North Carolina), NRHP-ID 89000178
 First Baptist Church (Reidsville, North Carolina), NRHP-ID 86003386
 First Baptist Church (Vermilion, Ohio), NRHP-ID 79003954
 First Baptist Church (Muskogee, Oklahoma), NRHP-ID 84003164
 First Baptist Church (Ashland, Oregon), NRHP-ID 79002066
 First Baptist Church (Dayton, Oregon), NRHP-ID 79002151
 First Baptist Church (Darlington, South Carolina), NRHP-ID 88000061
 First Baptist Church (Columbia, South Carolina), NRHP-ID 71000800
 First Baptist Church (Knoxville, Tennessee), NRHP-ID 97000223
 First Baptist Church (Memphis, Tennessee), NRHP-ID 71000833
 First Baptist Church (Memphis, Tennessee), NRHP-ID 05000182
 First Baptist Church (Stamford, Texas), NRHP-ID 86002359
 First Baptist Church (Amarillo, Texas), NRHP-ID 83003158
 First Baptist Church (Burlington, Vermont), NRHP-ID 01000217
 First Baptist Church (Lynchburg (Independent City), Virginia), NRHP-ID 82004570
 First Baptist Church (Norfolk (Independent City), Virginia), NRHP-ID 83003297
 First Baptist Church (Richmond (Independent City), Virginia), NRHP-ID 69000349
 First Baptist Church (Parkersburg, West Virginia), NRHP-ID 82001774
 First Baptist Church (Osceola, Wisconsin), NRHP-ID 08000201
 First Baptist Church (Waukesha, Wisconsin), NRHP-ID 83004334

 First Baptist Church (Colored), NRHP-ID 07001263
 First Baptist Church and Cook Memorial Building, NRHP-ID 05000016
 First Baptist Church and Rectory, NRHP-ID 83001829
 First Baptist Church and Society, NRHP-ID 90000060
 First Baptist Church East Nashville, NRHP-ID 05000761
 First Baptist Church Education Building, NRHP-ID 80003811
 First Baptist Church in Newton, NRHP-ID 82002746
 First Baptist Church of Augusta, NRHP-ID 72000397
 First Baptist Church of Boca Grande, NRHP-ID 09000962
 First Baptist Church of Boulder, NRHP-ID 04000275
 First Baptist Church of Bowdoin and Coombs Cemetery, NRHP-ID 97000604
 First Baptist Church of Brownsville, NRHP-ID 91000807
 First Baptist Church of Camillus, NRHP-ID 01000573
 First Baptist Church of Cold Spring, NRHP-ID 82001241
 First Baptist Church of Cornish, NRHP-ID 78000222
 First Baptist Church of Covington, Virginia, NRHP-ID 01001518
 First Baptist Church of Deanwood, NRHP-ID 08000720
 First Baptist Church of Deerfield, NRHP-ID 85001497
 First Baptist Church of Denver, NRHP-ID 05001088
 First Baptist Church of Detroit, NRHP-ID 82002898
 First Baptist Church of Emmett, NRHP-ID 80001325
 First Baptist Church of Fairport, NRHP-ID 06000892
 First Baptist Church of Fond du Lac, NRHP-ID 86003522
 First Baptist Church of Gilmanton, NRHP-ID 89002059
 First Baptist Church of Grand Blanc, NRHP-ID 83000844
 First Baptist Church of Interlaken, NRHP-ID 02001655
 First Baptist Church of Medfield, NRHP-ID 03000921
 First Baptist Church of Moffat, NRHP-ID 08000710
 First Baptist Church of Mumford, NRHP-ID 10000100
 First Baptist Church of Orange, NRHP-ID 96000327
 First Baptist Church of Ossining, NRHP-ID 73001288
 First Baptist Church of Painted Post, NRHP-ID 99000088
 First Baptist Church of Phelps, NRHP-ID 92000554
 First Baptist Church of St. Paul, NRHP-ID 83000929
 First Baptist Church of Ventura, NRHP-ID 09000466
 First Baptist Church of Vermillion, NRHP-ID 82003921
 First Baptist Church of Watkins Glen, NRHP-ID 01000996
 First Baptist Church of Weedsport, NRHP-ID 02001640
 First Baptist Church of West Union, NRHP-ID 99001240
 First Baptist Church of Wetumpka, NRHP-ID 06001101
 First Baptist Church of Wollaston, NRHP-ID 89001380
 First Baptist Church, East Thomas, NRHP-ID 05000291
 First Baptist Church, Former, NRHP-ID 91000770
 First Baptist Church, Kingston, NRHP-ID 05000300

Siehe auch:
 First Colored Baptist Church
 First Missionary Baptist Church